Sodre oder Sodré ist der Familienname folgender Personen:

 Abreu Sodré, brasilianischer Politiker, Gouverneur des Bundesstaats São Paulo

SODRE steht als Abkürzung für:

 Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica, nationale Kulturinstitution und der öffentliche Rundfunk Uruguays

Abkürzung